

Film
Lache Bajazzo – film del 1915 diretto da Richard Oswald
Lache Bajazzo – film del 1917 prodotto dalla Treumann-Larsen-Film GmbH
Lache Bajazzo – film del 1943 diretto da Leopold Hainisch

Pagine correlate
Ridi pagliaccio (disambigua)